Roscoe C. Hinkle foi um sociólogo americano que ministrou aulas a partir de 1971 na Universidade de Ohio. O interesse de seu trabalho são as origens e a história da sociologia norte americana, interesse esse que vem desde sua dissertação de doutorado (um trabalho de conclusão de curso) na Universidade de Wisconsin. Fez parte da American Sociological Assossiation, órgão normativo da ciência nos EUA.
             
Seus trabalhos reúnem, discutem, esquematizam e formulam meios de se utilizar e interpretar os trabalhos dos principais teóricos da Sociologia Norte Americana. A sua obra faz uma faxina nos documentos da ciência sociológica, organizando-os, datando-os, classificando-os e deixando-os menos confusos e mais intertextualizados, apresentando ao estudante da matéria uma visão planificada e geral que representa um caminho confiável para o exploramento de seus vários temas.
Uma relação de seus trabalhos é apresentada abaixo:

Hinkle, Roscoe C., Jr.  1963.  “Antecedents of the Action Orientation in American Sociology before
1935.”  American Sociological Review 28 (October): 705-515.

(Antecedentes da Orientação de Ação na Sociologia)

Hinkle identifica conceitos de Consciência, subjetividade, fins, meios, reflexões e escolhas, regras e técnicas de investigação nas obras de Ward, Giddings, Ross, Small, Cooleys, Mead, Thomas, Farris e Park, e os analia à luz do Positivismo Evolucionista e do Idealismo Subjetivo. Estas ações acima descritas são relacionadas ao sujeito que compõe a sociedade e à sua manira de agir. 
Prefácio Disponível em: http://www.jstor.org/pss/2089909 (em inglês)

___.  1975. “Basic Orientations of the Founding Fathers of American Sociology.”  Journal of
the History of the Behavioral Sciences 11 (April): 107-122.

(Orientações Iniciais dos Pais da Sociologia Americana)

Aqui, Hinkle reconhece como os pais da sociologia americana Lester Frank Ward (1842-1913), Graham Summer (1840-1910), Frankling Henry Giddings (1855-1931), Albion Woodbury Small (1854-1926), Edward Alsworth Rosa (1866-1951) e Charles Horton Cooley (1864-1929), e propõe uma reunião, uma síntese de seus trabalhos e conclusões, já que não havia, até então um registro organizado de seus excertos.

Apresentação em inglês em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-6696%28197504%2911:2%3C107::AID-JHBS2300110202%3E3.0.CO;2-P/abstract

___.  1975.  “Toward Periodization of the History of Sociological Theory in the U.S.”  Journal
of the History of Sociology 1 (Spring): 68-89.

(Periodização da História da Teoria Sociológica nos EUA)

(Sem citações encontradas)

___.  1980.  Founding Theory of American Sociology, 1883-1915.  London (UK): Routledge
and Kegan Paul.

(Teoria da Fundação da Socioloia Americana)

Aqui, Hinkle propõe um esquema para análises e comparações entre teorias de diferentes sociólogos, uma exemplificação destas por meio de comparação e classificação de obras de períodos específicos, e por fim, uma explicação objetiva das principais teorias (como uma fórmula) para o melhor compreendimento destas.

Disponível na íntegra em: http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=ONAOAAAAQAAJ&oi=fnd&pg=PR9&ots=SVXrDZh7lf&sig=hq92yjV-T_XinDP2bueQDasullI#v=onepage&q&f=false (em inglês)

Hinkle, Roscoe C., Jr. and Gisela J. Hinkle.  1954.  The Development of Modern Sociology: Its
Nature and Growth in the United States.  New York: Random House.

(O Desenvolvimento da Sociologia Moderna: Sua Natureza e Crescimento nos EUA.)

Reconhece, junto com Gisela Hinkle, dois estágios de desenvolvimento da sociologia: Entre o fim do do séc. XIX e começo do XX, período das preocupações empíricas, do pioneirismo; e entre as décadas de 20 e 30, período de convergência parcial entre teoria e aplicação prática da ciência. Os autores tentam dar um panorama geral do desenvolvimento da ciência para tornar seu estudo menos confuso e discodante a partir da história e datação precisa de fatos e trabalhos

Disponível na íntegra em: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=3051979 (em inglês)

Disonivel parcialmente em: http://books.google.com.br/books?id=fwwohD9IpcEC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Periodization+of+the+History+of+Sociological+Theory+in+the+U.S.&source=bl&ots=-t_IV76HdK&sig=LvHrLn8ObO_A5RbhOb593h6FXI0&hl=pt-BR&ei=OW1tTY3GLYeglAfV5JGTBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwADgK#v=onepage&q&f=false (em inglês)
Todos os acessos datam do dia 01/03/2011.